Borje – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Foča
 Borje – wieś w Chorwacji, w żupanii kopriwnicko-kriżewczyńskiej, w gminie Kalnik
 Borje (Czarnogóra) – wieś w Czarnogórze, w gminie Žabljak
 Borje – wieś w Słowenii, w gminie Zagorje ob Savi

 Bijelo Borje – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Vareš
 Borje pri Mlinšah – wieś w Słowenii, w gminie Zagorje ob Savi